При лунном свете — название нескольких произведений.

 «При лунном свете» () — французская народная песня, колыбельная; обладает эротическим и алхимическим смыслом.
 «При лунном свете» (Au clair de la lune; 1870, скан ) — одноактная комедия в стихах французского писателя Жана Экара (1848—1921).
 «При лунном свете» (, 1932) — рассказ французского писателя Марселя Эме (1902—1967).

См. также 
 Битва при лунном свете (1780) — ночное морское сражение у мыса Сент-Винсент во время Войны за независимость США, в котором английский флот одержал победу над испанской эскадрой.